Лизинг может означать:
 Лизинг () в экономике: вид передачи имущества с правом дальнейшей покупки.
 Лизинг () — двадцать третий район Вены.
 Лизинг () — река в Вене и Нижней Австрии, приток Швехата.
 Лизинг - название кунилингуса.